

Patronyme 
 Fuchu, vingt-cinquième et dernier roi de l'état de Chu (Chine). Il règne de 227 à 223 av J.-C.

Toponyme 
Fuchu peut faire référence à plusieurs lieux au Japon :

 Fuchū, ville de la préfecture de Tokyo ;
 Fuchū, ville de la préfecture de Hiroshima ;
 Fuchū, bourg de la préfecture de Hiroshima ;
 Fuchū-shuku, ancienne station du Tōkaidō.

Homonymie de toponyme